|}

Die Bahnstrecke Šternberk–Lichkov ist eine eingleisige Eisenbahn in Tschechien, die ursprünglich von der k.k. priv. Mährischen Grenzbahn errichtet und betrieben wurde. Sie verbindet Šternberk (Sternberg) über Šumperk (Mährisch Schönberg) mit  Lichkov (Lichtenau) im Vorland des Altvatergebirges und des Glatzer Schneegebirges. Als Hauptbahn („celostátní dráha“) ist heute nur noch der Abschnitt Bludov–Hanušovice klassifiziert, die Abschnitte vorher und nachher wurden zur Nebenbahn („regionální dráha“) herabgestuft.

Der Abschnitt Šumperk–Bludov ist seit 2010 als Teil der Verbindung nach Zábřeh na Moravě elektrifiziert.

Geschichte 

Die Hauptbahnverbindung Sternberg–Nieder Lipka bei Grulich wurde 1873 in Form zweier an die bereits seit 1872 bestehende Verbindung Hohenstadt–Zöptau anschließender Verbindungen errichtet. Sie war Eigentum der Mährischen Grenzbahn (MGB), an der die Firma der Gebrüder Klein aus Zöptau beteiligt war. Die Hauptstrecke der Mährischen Grenzbahn von Sternberg nach Nieder Lipka wurde am 5. Oktober 1873 (Blauda–Nieder Lipka) und 15. Oktober 1873 (Sternberg–Mährisch Schönberg) eröffnet. Die Betriebsführung oblag ab 1. Januar 1893 der k.k. österreichische Staatsbahnen (kkStB), die ab 1895 auch die Infrastruktur erwarb. Nach dem für Österreich-Ungarn verlorenen Ersten Weltkrieg und der folgenden Gründung der Tschechoslowakei ging die Strecke an die neugegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD) über.

Seit Auflösung der Tschechoslowakei zum 1. Januar 1993 gehört die Strecke zum Bestand der tschechischen Eisenbahngesellschaft ČD beziehungsweise seit 2003 zum staatlichen Infrastrukturunternehmen SŽDC.

Am 11. Dezember 2011 wurde der Personenverkehr zwischen Hanušovice und Dolní Lipka eingestellt. Seit dem 2. Februar 2013 verkehren jedoch wieder einige Züge am Wochenende.

Zwischen Šternberk und Šumperk wurde die Strecke bis Ende 2022 elektrifiziert. Zwischen Olomouc und Uničov wurde eine Streckengeschwindigkeit von 160 km/h realisiert. Auf der weiteren Strecke wurde die Streckengeschwindigkeit von 65 auf 100 km/h angehoben.

Weblinks 

KBS 025: Dolní Lipka–Hanušovice auf www.zelpage.cz
KBS 290: Olomouc–Šumperk auf www.zelpage.cz
KBS 292: Šumperk–Krnov auf www.zelpage.cz

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien